Siberia signifie Sibérie dans plusieurs langues, notamment le latin.

 Siberia, autre nom du craton sibérien.
 La Porta Siberia, porte de ville de Gênes (Italie).
 Le Siberia, pâtisserie japonaise.
 (1094) Siberia, astéroïde de la ceinture principale.
 Siberia Airlines, aujourd'hui S7 Airlines, compagnie aérienne russe.
 Siberia, opéra d'Umberto Giordano

Cinéma et télévision 
 Siberia , série télévisée américaine d'aventures.
 Siberia,film américain de Matthew Ross sorti en 2018.
 Siberia, film expérimental germano-italien réalisé par Abel Ferrara, sorti en 2020.